Muhàmmad ibn Llop ibn Mussa () (? - afores de Saragossa, 898), fou el senyor de les ciutats musulmanes de Saragossa i Lleida.

Família 
Muhàmmad era fill de Llop ibn Mussa (i per tant net del cèlebre Mussa ibn Mussa, de la important família musulmana Banu Qassi d'origen visigòtic.

Va tenir almenys sis fills:
 Llop ibn Muhàmmad
 Mussa ibn Muhàmmad
 Yusuf ibn Muhàmmad 
 Abd-Al·lah ibn Muhàmmad
 Yunus ibn Muhàmmad
 Mutàrrif ibn Muhàmmad, mort pel seu germà Abd-Al·lah, o més aviat el matà el seu nebot fill d'Abd-Al·lah, Muhàmmad ibn Abd-Al·lah ibn Muhàmmad ibn Llop.

Aquests es van barallar entre ells i provocarien, en gran part, la destrucció del poder dels Banu Qassi al llarg de la vall de l'Ebre.

Biografia 
Quan el seu pare i oncles es revoltaren contra l'emir Muhàmmad I de Còrdova, Muhàmmad ibn Llop va fer costat al poder central liderant l'exèrcit que va derrotar el seu propi tiet Ismaïl ibn Mussa.

El 882 havia conquerit Saragossa a on pretenia establir-se independentment, però la pressió militar constant dels tugibites el va fer optar per vendre la ciutat a l'emir cap al 885. Hom ha suposat que Ramon II de Pallars era el seu cunyat, ja que va actuar d'intermediari en aquesta venda.

Després de més baralles familiars i amb l'ascens al tron emiral d'Abd-Al·lah, el pacte amb el nou emir va convertir Muhàmmad ibn Llop en el nou valí de Lleida (en contra de les pretensions que hi tenia el valí d'Osca Muhàmmad al-Tawil). Però ell va cedir-ne el govern efectiu al seu fill Llop.

El 897 va conquerir Toledo.

El 898 iniciava una nova campanya per recuperar Saragossa, però va morir durant el setge sorprès per un soldat enemic mentre descansava, el 8 d'octubre.

Referències

Bibliografia referenciada 
 
 

Banu Qassi
Valís
Morts a Saragossa
Governants andalusins